Iwaki (Fukushima), een stad in de Japanse prefectuur Fukushima
Iwaki (Akita), een plaats in de Japanse prefectuur Akita, deel van de stad Yurihonjo
Iwaki (Aomori), een plaats in de Japanse prefectuur Aomori, deel van de stad Hirosaki
Iwaki (rivier), een rivier in Japan
Iwaki (718), een voormalige Japanse provincie opgezet in 718
Iwaki (1868), een voormalige Japanse provincie opgezet in 1868 
Hiroyuki Iwaki, een Japans musicus